

Белагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Белагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Жаксинський район, Акмолинська область